Басанка — річка, права притока Ромена (Бахмацький район Чернігівської області).
 Басанка — річка, ліва притока Трубежа (Бобровицький район Чернігівської області).